Ruggieria är ett släkte av svampar. Ruggieria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ruggieria